Östra Ryds socken kan syfta på:

Östra Ryds socken, Uppland
Östra Ryds socken, Östergötland